
Termin -{CB}- ima više značenja.
 Kanabinoid, hemijsko jedinjenje
 Civilni band, opseg frekvencije